Гарайоа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 21,42 км². Население — 108 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Garayoa

Муниципалитеты Наварры